Die Liste der Mannschaftskader der Chinesischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 2019 enthält alle Spieler, die für die Chinesische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 2019 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht beschränkt. Während Chongqing Lottery und Hangzhou Hongda mit je sechs eingesetzten Spielern auskamen (Hangzhou gab allerdings eine Partie kampflos ab), setzte der Chengdu Beilei Youth Chess Club zwölf Spieler ein. Insgesamt kamen 106 der 121 gemeldeten Spieler zum Einsatz, von denen 19 alle Wettkämpfe mitspielten.
Punktbeste Spielerin war Lei Tingjie (Chongqing) mit 17 Punkten aus 22 Partien. Ju Wenjun (Shanghai) und Wang Hao (Shenzhen) erreichten je 15,5 Punkte aus 22 Partien. 
Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang Ding Liren (Zhejiang) mit 3,5 Punkten aus 4 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom April 2019); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom April 2019), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom April 2019; AZE = Aserbaidschan, BUL = Bulgarien, CHN = China, ESP = Spanien, GEO = Georgien, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, MGL = Mongolei, RUS = Russland, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, VIE = Vietnam
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Shanghai Mobile China

Chongqing lottery

Shenzhen Longgang team

Shandong Jingzhi

Hangzhou Bank

Beijing

Chengdu Beilei Youth Chess Club

Jiangsu

Zhejiang

Chongqing Jiulongpo Yucai

Zhihui Sports chess team of Tianjin

Hangzhou Hongda

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 

Übersicht bei chess-results.com

Schach 2019
Chinesische Mannschaftsmeisterschaft (Schach)